Piskorze ist ein polnischer Ortsname:

 Piskorze (Barciany), Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Ludwigshöhe, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Piskorze (Zielona Góra), Ortschaft der Stadt Zielona Góra, Woiwodschaft Lebus
 Piskorze (Jemielno), Dorf im Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Peiskern, Kreis Guhrau, Niederschlesien
 Piskorze (Goleniów), Ortschaft der Stadt Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Walk Mühle, Kreis Naugard, Pommern